Чекмарёв (Чекмарев) — русская фамилия.

Известные носители 
 Чекмарёвы — русский дворянский род.

 
 Чекмарёв, Альберт Анатольевич (род. 1929) — доктор педагогических наук.
 Чекмарёв, Валентин Петрович — Георгиевский кавалер; подпоручик.
 Чекмарёв, Василий Владимирович (род. 1951) — советский и российский учёный, педагог и экономист, член-корреспондент РАО (2016).
 
 Чекмарёв, Владимир Игнатьевич (род. 1946) — советский, украинский архитектор.
 Чекмарёв, Вячеслав Валерьевич (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Чекмарев, Дмитрий Иванович (1778—1869) — генерал-лейтенант.
 
 Чекмарёв, Николай Иванович (1849 — не ранее 1926) — военный инженер, архитектор.
 Чекмарёв, Сергей Иванович (1910—1933) — советский поэт.
 Чекмарёв, Яков Григорьевич (1910—1956) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.